Kluppe steht für:

 Wäscheklammer
 Kluppe (Forstwirtschaft), ein Messschieber für die Durchmessermessung von Baumstämmen in der Forstwirtschaft
 Kluppe (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Kluppe (Kupieren#Kupieren_der_Ohren), ein Instrument zum Kupieren von Hundeohren
 Schneidkluppe, ein Werkzeug zum Herstellen der Gewinde an Gas- und Wasserrohren
 Schmirgelkluppe, ein Werkzeug der Eisendreher

Siehe auch:
 Klemme